Strömer är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hjalmar Strömer
 Johan Henric Strömer
 Mårten Strömer
 Patrik Strömer

Svenska efternamn